Umm Haratajn – wieś w Syrii, w muhafazie As-Suwajda
 Umm Haratajn – wieś w Syrii, w muhafazie Hama